Tüttenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Tüttenberg (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Kristin Tüttenberg (* 1941), Richterin am Bundessozialgericht